USS Biddle je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Biddle (DD-151) 
 USS Biddle (DD-955) 
 USS Biddle (DLG-34) 
 USS Biddle/Laude V. Rickets (DDG-5)

Biddle